Mountain Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mountain Township (Cleburne County, Arkansas)
 Mountain Township (Faulkner County, Arkansas)
 Mountain Township (Franklin County, Arkansas)
 Mountain Township (Howard County, Arkansas)
 Mountain Township (Logan County, Arkansas)
 Mountain Township (Pike County, Arkansas)
 Mountain Township (Polk County, Arkansas)
 Mountain Township (Scott County, Arkansas)
 Mountain Township (Van Buren County, Arkansas)
 Mountain Township (Yell County, Arkansas)
 Mountain Township (Illinois)
 Mountain Township (Barry County, Missouri)
 Mountain Township (McDonald County, Missouri)
 Mountain Township (Oklahoma)